Barbara de Loor – ex pattinatrice di velocità olandese
 Friedl Loor – cantante e attrice d'operetta austriaca
 Vil'jar Loor – pallavolista sovietico, centrale